Leiendecker ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Leiendecker (* 1952), deutscher Musiker
 Lothar Leiendecker (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Mai Thi Leiendecker (* 1987), deutsche Chemikerin und Wissenschaftskommunikatorin, bekannt unter ihrem Geburtsnamen Mai Thi Nguyen-Kim

Siehe auch: 
 Leiendecker Bloas, deutsche Mundart-Band
 Leyendecker (Begriffsklärung)